

Patronymie
 Anne-Sophie Roels (2001-) est une joueuse belge de hockey sur gazon.
 Benoît Roels est un dessinateur de bande dessinée belge.
 Claude Roëls est professeur de philosophie et traducteur français.
 Dominik Roels (1987- ) est un coureur cycliste professionnel allemand.
 Marcel Roels (1894-1973) est un acteur belge.

Homonymie de patronyme